

Mitologia  
 Aeropo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Sterope del dio Ares
 Aeropo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Cefeo e padre di Echemus (Ἔχεμος)

Storia 
 Aeropo I di Macedonia – re di Macedonia nella prima metà del sesto secolo a.C.
 Aeropo II di Macedonia – re di Macedonia nei primi anni del quarto secolo a.C.
 Aeropo di Lincestide – generale macedone del quarto secolo a.C.
 Aeropo – fratello del re Perdicca I

Note